Maghrebinisch steht für:
den Maghreb betreffend
die Bewohner des Maghreb betreffend
Maghrebinisches Arabisch, die Dialekte des Arabischen, die im Maghreb gesprochen werden

Siehe auch:
Maghrebinische Teekultur
Maghrebinische Schrift
Maghrebinische Liberale Partei